|-
| 170601 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170602 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170603 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170604 - ||  || 18 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170605 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170606 - ||  || 16 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170607 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170608 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170609 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170610 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170611 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170612 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170613 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170614 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170615 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170616 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170617 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170618 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170619 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170620 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170621 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170622 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170623 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170624 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170625 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170626 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170627 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170628 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170629 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170630 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170631 - ||  || 21 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170632 - ||  || 21 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170633 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170634 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170635 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170636 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170637 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170638 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170639 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170640 - ||  || 21 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170641 - ||  || 21 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170642 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170643 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170644 - ||  || 25 decembrie 2003 ||  || 
|-
| 170645 - ||  || 22 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170646 - ||  || 23 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170647 - ||  || 23 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170648 - ||  || 24 decembrie 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 170649 - ||  || 25 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170650 - ||  || 25 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170651 - ||  || 25 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170652 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170653 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170654 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170655 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170656 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170657 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170658 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170659 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170660 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170661 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170662 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170663 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170664 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170665 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170666 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170667 - ||  || 29 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170668 - ||  || 26 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170669 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170670 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170671 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170672 - ||  || 18 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170673 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170674 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170675 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170676 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170677 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170678 - ||  || 28 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170679 - ||  || 7 ianuarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 170680 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170681 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170682 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170683 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170684 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170685 - ||  || 14 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170686 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170687 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170688 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170689 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170690 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170691 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170692 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170693 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 170694 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170695 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170696 - ||  || 18 ianuarie 2004 ||  || 
|-
| 170697 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170698 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170699 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170700 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-